Герра — многозначное слово:

Ге́рра () — испанская и португальская фамилия. Известные носители:

 Герра, Алехандро (род. 1985) — венесуэльский футболист.
 Герра, Альфонсо (род. 1940) — испанский политик-социалист.
 Герра, Ана (род. 1994) — испанская певица.
 Герра, Атулла (род. 1987) — тринидадский футболист, полузащитник.
 Герра, Венди (род. 1970) — кубинская писательница и поэтесса.
 Герра, Виктория (род. 1989) — португальская актриса и фотомодель.
 Герра Жункейру, Абилиу Мануэл ди (1850—1923) — португальский поэт.
 Герра, Диони (род. 1971) — венесуэльский футболист.
 Герра, Диосвелис (род. 1989) — кубинский футболист, вратарь.
 Герра, Мануэль (1928—2020) — испанский пловец.
 Герра, Мигель Анхель (род. 1953) — аргентинский автогонщик.
 Герра, Николас (род. 1999) — чилийский футболист.
 Герра, Октасилио Пиньейро (1909—1967) — бразильский футболист.
 Герра, Педро (род. 1966) — испанский бард, композитор, поэт-песенник.
 Герра, Рене (род. 1946) — французский филолог-славист и коллекционер.
 Герра, Рита (род. 1967) — португальская певица, представительница Португалии на конкурсе песни «Евровидение-2003».
 Герра, Рохелио (1936—2018) — мексиканский актёр театра и кино.
 Герра, Руй (род. 1931) — бразильский кинорежиссёр и актёр.
 Герра, Сузана (род. 1980) — португальская певица.
 Герра, Франклин (род. 1992) — эквадорский футболист.
 Герра, Хавьер (род. 1982) — испанский футболист, нападающий.
 
 Герра, Эвандро (род. 1981) — бразильский волейболист.
 Герра, Элена (род. 1976) — уругвайская легкоатлетка.

Кроме того:
  — населенный пункт в муниципалитете  округа Локарно кантона Тичино в Швейцарии.

См. также 
 Гуэрра